#перенаправление Позднеева, София Дмитриевна